Болу:
 Болу — город в Турции (также известен как Клавдиополис)
 Болу (ил) — провинция в Турции
 Болу (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.